Erik Hoftun (Kyrksæterøra, 3 de Março de 1969) é um ex-futebolista norueguês.

Carreira 
Hoftun integrou o elenco da Seleção Norueguesa de Futebol, na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Noruega
Futebolistas do Rosenborg Ballklub
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas do Molde FK
Jogadores da Seleção Norueguesa de Futebol